T-29 peut désigner : 
 Convair 240, un avion de transport américain;
 , un prototype de char moyen soviétique.